Avrillé, commune française de Maine-et-Loire ;
 Avrillé, commune française de la Vendée ;
 Avrillé-les-Ponceaux, commune française d'Indre-et-Loire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France